

Aeronautica 
Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH o MBB, azienda aeronautica tedesca, ora confluita nella EADS, specializzata nella produzione di elicotteri.

Codici 
 MBB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marble Bar (Australia)